Andouard

 Gabriel Andouard, imprimeur français du  ;
 Loeiz Andouard, écrivain de langue bretonne du .

Homonymie de patronyme